Зимняк — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Лежа.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 39 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Заречье, Бушуиха, Гора, Надорожный Липовик.

По переписи 2002 года население — 84 человека (41 мужчина, 43 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

В деревне есть магазин и медпункт.

День деревни отмечается в начале июля.
19 июля 2014 года отмечалось 386-летие деревни.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района